Saka steht für:
 Saka, ein indogermanisches Nomadenvolk in Zentralasien, siehe Saken
 eine Verhaltensstörung in der Bevölkerungsgruppe der Zulus in Südafrika, auch benannt als Ufufuyane
 Kabinett Saka, mehrere türkische Regierungen
 Sammlung glaubenstreuer Katholiken, siehe Saka-Informationen

Flüsse:
 Saka (Kohylnyk), kleiner Nebenfluss des Kohylnyk in Bessarabien, Ukraine
 Saka (Ostsee), ein kleiner Fluss in Lettland; mündet (bei Pavilosta) in die Ostsee
 Saka (Düna), Nebenarm der Düna bei Jekabpils in Lettland

Orte:
 Saka (Marokko), eine kleine Stadt im Norden Marokkos, gehört zu Taza (Provinz)
 Saka (Lettland), ein Kreis und Siedlung in Kurland (Lettland)
 Saka (Kohtla), ein Dorf in der Landgemeinde Kohtla im Kreis Ida-Viru im Nordosten Estlands
 Sa’gya ein Kreis im Autonomen Gebiet Tibet in der Volksrepublik China

Personen:
 Bukayo Saka (* 2001), englischer Fußballspieler
 Fuat Saka (* 1952), lasisch-türkischer Sänger, Songwriter und Arrangeur
 Gizem Saka (* 1978), türkische Künstlerin und Wirtschaftswissenschaftlerin
 Hasan Saka (1885–1960), türkischer Politiker
 Jakob Saka (1864–1931), Pfarrer der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien, Lehrer des Patriarchen Ignatius Jakob III., Dichter
 Keisuke Saka (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Kosi Saka (* 1986), kongolesischer Fußballspieler
 Suraju Saka (* 1976), kongolesischer Tischtennisspieler
 Saka, Künstlername der georgischen Beachvolleyballspielerin Cristine Santanna

Siehe auch:
 Saca
 Sacka
 Sakka
 Indischer Nationalkalender (Saka-Kalender)